Springer fait notamment référence à :

Patronyme 
 Aaron Springer (1973-), scénariste, réalisateur, artiste et directeur de storyboards américain ;
 Benedictus Springer (1897-1960), champion du monde de dames néerlandais ;
 Benoît Springer (1973-), auteur de bande dessinée français ;
 Christoph Springer (1985-), coureur cycliste allemand ;
 Ernst-Wilhelm Springer (1925-2007), politicien socialiste allemand ;
 Ferdinand Springer (1907-1998), peintre abstrait de la nouvelle École de Paris ;
 Frank Springer (1929-2009), dessinateur américain de bandes dessinées ; 
 George Springer (1989-), joueur de baseball américain ;
 Gregory Springer (1961-), rameur américain, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 1984 ;
 Hermann Springer, surnommé Mandi (1908-1978), joueur de football international suisse ;
 Hugh Springer (1913-1994), quatrième gouverneur général de la Barbade ;
 Jaden Springer (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Jerry Springer (1944-), animateur de télévision américain ;
 Julius Springer (1817–1877), éditeur allemand ;
 Lewis Springer (1835-1895), homme politique canadien en Ontario ;
 Moses Springer (1824-1898), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Nancy Springer (1948-), écrivain américain de science-fiction ;
 Robert Clyde Springer dit Bob Springer (1942-), astronaute américain ;
 Rosemarie Springer (1920-2019), cavalière de dressage allemande ;
 Stewart Springer (1906-1991), ichtyologiste, spécialiste des poissons américain ;
 Tonny Albert Springer (1926-2011), mathématicien néerlandais ;
 Victor Gruschka Springer (1928-), ichtyologue américain.

Entreprises 
 Axel Springer (entreprise), un groupe de presse allemand fondée par Axel Springer,
 Axel Springer (France), une filiale française groupe de presse Axel Springer ;
 Springer Science+Business Media (anciennement Springer Verlag), un éditeur de presse scientifique ;

Musique 
 Springer (2003) EP du groupe de rock danois Efterklang ;
 Springer Opera House, opéra de Columbus (Géorgie), aux États-Unis.

Militaire 
 Springer un engin de démolition blindé allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 HMS Springer, un sous-marin de  de la Royal Navy.

Toponyme
 Springer (Nouveau-Mexique)
 Springer (Oklahoma)

Autres 
 The Jerry Springer Show une émission de télévision américaine présentée par Jerry Springer ;
  ;
 Le springer anglais, une race de chien ;
 Springer est le nom d'une orque femelle connue sous le nom scientifique A73.

Homonymie de patronyme